Midtown Madness 2 — компьютерная игра в жанре аркадных автогонок, разработанная Angel Studios и изданная Microsoft. Вторая игра из серии Midtown Madness и продолжение игры Midtown Madness. Midtown Madness 2 был выпущен 21 сентября  в Северной Америке и 6 октября того же года в остальном мире. Продолжением игры Midtown Madness 2 стала Midtown Madness 3, выпущенная в  эксклюзивно для Xbox.

Действие игры происходит в Лондоне и Сан-Франциско. Основной целью игрока является победа в гонках и сбор автомобилей. В целом, игра получила положительные отзывы от игровых сайтов.

Геймплей 
Как и в первой части, в игре присутствуют 4 режима: блиц, гонка с чекпоинтами, гонки по кругу и исследование города. Также в игру добавлена возможность водить такси и рейсовый автобус. Многопользовательская игра не претерпела никаких значительных изменений по сравнению с первой частью.

Автомобили 
 Mini Cooper Classic
 VW New Beetle
 London Cab
 Cadillac Eldorado
 Ford F-350
 Ford Mustang GT
 Ford Mustang Cruiser
 Ford Mustang Fastback
 Panoz Roadster
 Автобус
 Double-Decker Bus
 Freightliner Century
 New Mini Cooper
 VW New Beetle Dune
 VW New Beetle RSi
 Light Tactical Vehicle
 Audi TT
 Aston Martin DB7 Vantage
 Panoz GTR-1
 American LaFrance Fire Truck

Рецензии

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт игры.

Компьютерные игры 2000 года
Компьютерные игры, разработанные в США
Компьютерные игры с трёхмерной графикой
Компьютерные игры с открытым миром
Гоночные компьютерные игры
Игры для Windows
Продолжения компьютерных игр
Компьютерные игры, разработанные Rockstar San Diego
Компьютерные игры, изданные Xbox Game Studios